Петро Максимович Максимович (Васильківський) — значковий товариш, що був «в обороні Івана Мазепи» (п. 1711). Син Максима Васильківського (Печерського) (помер між 1694 і 1698), родоначальника роду Максимовичів, прапрапрапрадіда Михайла Максимовича. Батько Івана Максимовича — козацького писаря, мовника і письменника. Брат Івана Максимовича (Тобольського).

Джерело 
 Козацька еліта Гетманщини 

Значкові товариші